Белоре́цкий райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Белорецкий район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — город Белорецк

География 

Находится в наиболее возвышенной части Башкирского (Южного) Урала, на севере граничит с Челябинской областью. По площади (11 501 км²) является самым крупным районом Башкортостана.

На восточной окраине района расположен хребет Уралтау. К западу от него, за межгорным понижением вдоль долины реки Белой, протянулись более высокие хребты Аваляк с горным массивом Большая Иремель (1582 м), Бакты с массивом Ямантау (1640 м), Машак, Нары, Баштау, Юрматау, Зильмердак. 31,4 % площади района находится выше 700 м над уровнем моря. Из-за приподнятости местности годовое количество осадков доходит местами до 700 мм, среднегодовая температура понижается до +0,5 °C, сумма тепла за период с температурами выше +10 °C колеблется от 900 °C в зоне высоких хребтов до 1500—1800 °C на склонах и в межгорных долинах. Безморозный период сокращается до 60—70 дней.

Белорецкий район — самая богатая лесами территория республики. Они занимают 82 % всей площади, запасы древесины составляют 139,6 млн м³. Центральная, наиболее высокая часть района, покрыта преимущественно хвойными лесами на подзолистых и оподзоленных скелетных почвах. С запада к ней примыкает расположенный ниже пояс широколиственных лесов, а с востока — сосново-березово-лиственничные леса на серых лесных почвах.

На территории района находятся основные запасы железных руд республики (Комарово-Зигазинское, Инзерское, Тирлянское, Белорецкое месторождения). Выявлены залежи россыпного золота, магнезита, флюорита, хромитов. Другие ископаемые представлены месторождениями песчаника, кварцита, доломита, известняка (Пугачёвское, Александровское), имеются залежи цементного мергеля, огнеупорных глин (Ахмеровское, Безымянное), формовочных песков, охры, кровельных сланцев. Известны Ассинские минеральные источники хлоридно-натриево-кальциевого типа. На территории района берут начало реки Белая, Юрюзань, Инзер, Нугуш, Зилим. Ресурсы речного стока, приходящиеся на 1 га площади, достигают 3800 м³ в год.

На территории Белорецкого района находится 12 особо охраняемых памятников природы:
 горы Большой Ямантау и Большая Иремель,
 Кызыляровская пещера,
 водопад Атыш,
 минеральные источники Ассы,
 урочища Кухтур и Арский камень,
 гора Арвяк-Рязь,
 культура сибирского кедра (сосны сибирской),
 600-летние лиственницы на горе Большой Шатак,
 популяция лука косого на хребте Северный Крака,
 гнездо орлана-белохвоста в Авзянском лесничестве.

Разнообразен животный и растительный мир. Наряду с обычными видами, распространёнными повсеместно, встречаются редкие животные и птицы: лебедь-кликун, серая цапля, серый журавль, беркут, кречет, сапсан, филин, полярная сова и другие; зафиксированы случаи прилёта фламинго и орлана-белохвоста.

В Белорецке отмечено обитание бабочки Павлиний глаз малый ночной — редкого и малочисленного в республике вида.

На территории района, на площади 50 тысяч гектар, располагаются природный парк «Иремель», Южно-Уральский заповедник. Природный парк «Иремель» — место обитания летяги, речной выдры, марала, аиста чёрного, европейского хариуса, махаона.

На территории района располагаются:
 самая высокая вершина Южного Урала гора Ямантау (1640 метров),
 вторая по высоте вершина Южного Урала гора Большая Иремель (1582 м),
 третья по высоте вершина Южного Урала гора Большой Шелом (1427 м),
 гора Курташ (ороним от башкирского тетерев-камень),
 гора Малиновая,
 хребет Урал-Тау,
 гора Уфа,
 хребет Аваляк,
 хребет Зильмердак,
 хребет Крака.

История 
До 1920-х годов территория современного Белорецкого района относилась к Верхнеуральскому уезду Оренбургской губернии, после Октябрьской социалистической революции, в 1917 году территория вошла в состав Катайской волости Уфимской губернии, а затем в состав Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР.

Белорецкий район был образован Постановлением Президиума Всероссийского ЦИК «Об административном делении Автономной Башкирской Советской Социалистической Республики» от 20 августа 1930 года, когда было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов. В 1954 году должен был войти в состав так и необразованной Магнитогорской области.

Башкиры и заводские крестьяне сел Кага, Авзян — активные участники пугачёвского восстания.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024—100,69 тыс. чел.
 2035 — 95,44 тыс. чел.

Урбанизация

В городских условиях (город Белорецк) проживают  % населения района.

Средняя плотность сельского населения — 2 человека на км², что является наименьшим показателем в республике.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 59,8 %, башкиры — 30,8 %, татары — 6,8 %, лица других национальностей — 2,6 %.

Административное деление 
В Белорецкий район как административно-территориальную единицу республики входит 1 город районного значения и 19 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 20 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 19 сельских поселений.

ЗАТО город Межгорье со всех сторон окружено территорией Белорецкого района, но не входит в его состав.

Населённые пункты 
В Белорецком районе 100 населённых пунктов.

 упразднённые населённые пункты

 Журавлиное болото
 Журавлиное болото
 Карагаево
 Кукашка

 Кутуйка
 Кызыл-Ярово
 Отнурок
 Ремашта
 Худайбердино

Экономика 
Площадь сельскохозяйственных угодий — 106,4 тыс. га (9,2 % от общей земельной площади — самый низкий в Башкирии показатель), из них пашни 25,3 тыс. га, сенокосов 55,7 тыс. га, пастбищ 25,4 тыс. га. Несмотря на то, что Белорецкий металлургический комбинат уже долгое время является градообразующим предприятием, сам город в данное время переквалифицируется из металлургического в туристический центр. Здесь работает горнолыжная база «Мраткино», открываются гостиницы.

Транспорт 
Территорию района пересекают железная дорога Магнитогорск — Белорецк — Карламан, автомобильная дороги с асфальтовым покрытием Булгаково — Архангельское — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Белорецк — Учалы — Миасс, газопровод Магнитогорск — Ишимбай с ответвлением Кага — Белорецк.

Социальная сфера 
В районе имеется 53 общеобразовательные школы, в том числе 26 средних, 48 массовых библиотек, 52 клубных учреждения, 7 больниц, турбазы «Арский камень», «Агидель», «Парус», «Тенгри», горнолыжные центры «Абзаково», «Мраткино», санаторий «Ассы».

Средства массовой информации 
Телеканалы: «БСТ» и МБУ БТК «Белорецк ТВ-6» (телеканалы ТНТ-Белорецк и 360-Белорецк), радиостанции «Авторадио», «Европа Плюс», «Дача», «Спутник FM», «Русское радио», «Юлдаш». Издаётся газета на башкирском языке «Урал» , газеты на русском языке: «Металлург» и «Белорецкий рабочий», бесплатные газеты «Метро», «Белорецкие новости» .

Достопримечательности 
Горнолыжный курорт «Абзаково»  Курорт, расположенный в прекрасном месте, где можно насладиться настоящей красотой башкирской природы. Не раз отдыхал президент РФ Владимир Путин.

Природный парк «Иремель». Иремель  (Ирәмәл) гора на Южном Урале, в пределах Белорецкого района. Памятник природы. Двухвершинный массив: Большой (1582) и Малый (1449) Иремель. Самая высокая вершина носит название "Кабан".  

Гора Малиновая. (Малиновка, Малиновый хребет, Малиновые горы). В 10 км к юго-западу от Белорецка. Имеет три скалистые вершины (1-я, 2-я, 3-я Малиновка). Название дано за обилие ягод малины. В переводе с башкирского языка (Еләкташ) – “Ягодный камень”.  

Инзерские зубчатки горный хребет, протянувшийся на несколько километров в междуречье Большого Инзера и Тирлянки и в 15 км на северо -запад от села Тирлянский.   

Свято - Никольский храм.     

Церковь Казанской иконы Божией Матери (Верхний Авзян)    

Водонапорная башня.

Заповедная пещера

Атыш (водопад).

Скульптура Лось

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы  

с. Нижний Авзян

Известные люди

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Белорецкий район
Районы Башкортостана